

Sigle 
 Infinity Martial Sustem – Scuola di arti marziali, evoluzione del Jeet Kune Do
 Indianapolis Motor Speedway – circuito automobilistico statunitense
 Information Management System – combinazione di un database management system con un sistema di transaction processing
 Instructional Management Systems – progetto dell'IMS Global Learning Consortium
 International Monitoring System – Sistema Internazionale di Monitoraggio del Comprehensive Test Ban Treaty
 IP Multimedia Subsystem – insieme di specifiche del 3GPP
 Imaging mass spectrometry – imaging con spettrometria di massa
 International Musicological Society – International Musicological Society
Insulated Metal Substrate  – in elettronica di potenza substrato metallico isolato

Codici 
 IMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Madison (Stati Uniti d'America)
 IMS – codice vettore ICAO di Air Images
 ims – codice ISO 639-3 della lingua marsa

Religione 
 I.M.S. – Società dei Missionari Indiani